Fången på fyren kan avse

 Tsesisolyckan – det ryska fartyget Tsesis grundstötning 1977 och efterföljande skandal inom Sjöfartsverket
 Fången på fyren – den person som gjorde skandalen känd, se Anders Ahlmark
 Fången på fyren (skådespel) – ett skådespel av Malin Lagerlöf som bygger på kartografen Anders Ahlmarks öde